Пятый чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с января по 12 марта 1952 года.

Предварительный этап

1-я зона

2-я зона

3-я зона

4-я зона 
Планировалось участие пятой команды – «Авангард» Свердловск.

5-я зона

6-я зона

Финал 
Матчи прошли со 2 по 12 марта на стадионе ЧТЗ в Челябинске. К играм, кроме победителей зон, допустили также вторые команды 1 и 4 зон. Победитель продолжал борьбу в переходных матчах за право играть в чемпионате СССР.

Состав чемпионов 
Евгений Ёркин, Владимир Смирнов; 
Борис Сидоров, Алексей Сафонов, Дмитрий Рыжков, Николай Эпштейн; 
Виктор Грачёв, Николай Иванов, Алексей Загораев, Юрий Мурашкин, Владимир Орлов, Владимир Ефремов, Михаил Мосин, Александр Смолин, Юрий Хулапов. 
Тренер: Дмитрий Рыжков (играющий).

Переходные матчи 
Матчи прошли в Челябинске, сразу после финального турнира. Встречались те же участники, что и в прошлом сезоне – свердловское «Динамо» вновь стала последней российской командой в чемпионате СССР. На этот раз победу одержал чемпион РСФСР.

«Динамо» Свердловск - «Химик» Электросталь – 5:1, 2:3, 2:3

Ссылки 
 1951-52. РСФСР - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый и второй эшелоны. 1947/1948 - 1959/1960. Спартакиада народов СССР 1961/1962 - 1989/1990. Турнир на приз газеты «Советский спорт» 1957/1958 - 1988/1989. Справочник. Москва. 2010.

Хоккей с шайбой